Susan Wojcicki (ur. 5 lipca 1968 w hrabstwie Santa Clara) – amerykańska ekonomistka, bizneswoman, w latach 2014–2023 pełniła funkcję CEO YouTube.

Życiorys 
Susan Wojcicki urodziła się 5 lipca 1968 roku, jako córka Stanleya (Stanisława) Wojcickiego, profesora fizyki pochodzącego z Polski oraz dziennikarki i edukatorki żydowskiego pochodzenia Esther Wojcicki z domu Hochman. W latach 1986–1990 studiowała historię i literaturę na Uniwersytecie Harvarda. Następnie kontynuowała edukację na studiach ekonomicznych w latach 1991–1993 i 1996−1998 na University of California, Santa Cruz i University of California, Los Angeles. Początkowo pracowała w koncernie Intel. W 1998 roku wynajęła Sergeyowi Brinowi i Larry’emu Page’owi swój garaż, by mogli w nim założyć spółkę Google Inc. Od 1999 roku kierowała działem marketingu Google, a rok później została wiceprezesem przedsiębiorstwa. Odpowiadała za tworzenie pierwszych doodles oraz wprowadziła do realizacji liczne produkty, m.in. Google Images, Google Books i Google Video. Wojcicki była zdeklarowaną zwolenniczką zakupu serwisu YouTube. Z obu stanowisk odeszła w 2011 roku. W 2014 roku została mianowana prezesem (CEO) YouTube.

Znalazła się na 16. (2011) i 25. (2012) miejscu listy 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu Forbes.

Jest żoną Dennisa Tropera, który także pracuje dla Google’a. Mają pięcioro dzieci. Susan Wojcicki posiada także polskie obywatelstwo. Jest również członkinią synagogi w San Francisco. Jej siostrą jest biolog Anne Wojcicki, a szwagrem Sergey Brin. Jej dziadkiem był Franciszek Wójcicki, polski prawnik i działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm.

16 lutego 2023 roku Wojcicki ogłosiła swoje odejście z pozycji CEO YouTube.

 Genealogia

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Harvarda
Absolwenci Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz
Amerykańscy przedsiębiorcy
Pracownicy Google
Ludzie związani z Kalifornią
Amerykanie pochodzenia polskiego
Amerykanie pochodzenia żydowskiego
Urodzeni w 1968